История почты и почтовых марок Силезии, ныне находящейся в составе Польши, а также Чехии и Германии, относится к периоду после Первой мировой войны, когда судьба территорий Восточной и Верхней Силезий решалась с помощью плебисцита. В связи с этим в 1920—1922 годах здесь были изданы особые почтовые и пропагандистские марки.

Восточная Силезия 

В прошлом восточная часть Силезии являлась коронной землёй Австрии — Австрийской Силезией. Её административный центр располагался в Опаве. До 1918 года в пределах этого региона, входившего в состав Австро-Венгрии, функционировала австрийская почта и, соответственно, использовались марки Австрии. С января 1919 года здесь применялись австрийские марки с надпечаткой «Poczta Polska», выпущенные в Кракове.

По окончании Первой мировой войны Австрийская Силезия была оккупирована Чехословакией и Польшей, и право владения этим районом оспаривалось между двумя странами. Польская и чехословацкая администрации сначала использовали марки Польши и Чехословакии, а затем перешли к эмиссиям особых марок для оккупированных областей.

В 1920 году Восточная Силезия перешла под управление «Комиссией по Администрации и Плебисциту» держав Антанты, которая должна была организовать плебисцит для определения государственной принадлежности региона. Плебисцит, однако, не состоялся. Вопрос о границе между Польшей и Чехословакией был решён в июле 1920 года.

В целом, история почты этой территории весьма запутана, поскольку на протяжении небольшого промежутка времени в разных почтовых отделениях здесь имели хождение надпечатанные и обычные почтовые марки обеих противоборствовавших стран, Чехословакии и Польши, а также Австрии. За немногими исключениями, марки Восточной Силезии в настоящее время доступны для филателистов по минимальной стоимости.

Тешинская Силезия 
С 1918 по 1920 год часть Восточной Силезии — Тешинская Силезия, с центром в Тешине, управлялась чехословацкой военной администрацией.

В 1920 году для плебисцитарной области Тешинской Силезии в районах, бывших под контролем чехословацких властей, на почтовых, экспрессных, газетных и доплатных марках Чехословакии и Польши были произведены надпечатки аббревиатуры «SO» или «S. O.» (от  — Восточная Силезия) и года «1920».

Надпечатки были сделаны в различных вариациях и в значительном количестве. Марки использовались с февраля и до 11 августа 1920 года. На главном почтамте в Праге они продавались до 1928 года. Всего были эмитированы 27 почтовых марок, две марки спешной почты, 11 доплатных марок и пять газетных марок.

Ольшанская Силезия 
В восточносилезских районах, занятых Польшей и известных как Ольшанская Силезия, с центром в Цешине, первоначально использовались польские марки, а в 1920 году выпускались почтовые марки. Для этой цели на марках Северной и Южной Полыни ставилась надпечатка «SO» («Восточная Силезия»). Всего таким способом было издано 10 почтовых марок, которые были изъяты из обращения 20 сентября 1920 года.

Из-за отсутствия марок с номиналами в гележах для надпечаток употреблялись марки с номиналами в фенигах, однако они продавались за гележи. Вследствие этого имеется различие валют на надпечатанных марках низких и высоких номиналов. Кроме того, была подготовлена серия марок с оригинальными рисунками, но в продажу она так и не поступила.

Верхняя Силезия 

Эта часть Силезии с первой половины XVI века была под управлением Австрийской империи, а с 1740-х годов — Пруссии. После Первой мировой войны территория Верхней Силезии, с центром в Ополе (Оппельне), оказалась под контролем Лиги Наций, а в 1920—1921 годах — Межсоюзнической Комиссии держав Антанты, которая должна была решить вопрос о дальнейшей судьбе этого региона. По условиям Версальского договора планировалось провести референдум (плебисцит) по самоопределению этой территории.

По результатам плебисцита Верхняя Силезия была поделена Лигой Наций между Германией и Польшей, так как число голосов за присоединение к тому или другому государству было примерно поровну. При этом западная часть Верхней Силезии осталась в подчинении Германии, а восточная была передана Польше. В 1945 году произошло воссоединение всей Верхней Силезии с Польшей.

Почтовые выпуски 
В течение 1920—1921 годов для Верхней Силезии были изданы плебисцитные выпуски, а в 1920 и 1922 годах — служебные марки. Это были как знаки почтовой оплаты с надпечатками «CGHS» («Межсоюзническая Комиссия Верхней Силезии») на марках Германии, так и оригинальные марки с надписями: , ,  («Верхняя Силезия»). В общей сложности было изготовлено 43 почтовых и 20 служебных марок. Встречаются служебные марки с двойной надпечаткой «C. G. H. S.».

На части территории Силезии, присоединённой по итогам плебисцита к Польше, в 1922 году выходили особые марки с рисунком марок Польши, но с номиналами в германской валюте. Они были в употреблении до 30 апреля 1923 года, а затем были заменены польскими марками.

Пропагандистские выпуски 
С целью повлиять на ход и результаты проходившегося в 1921 году плебисцита прогермански настроенные местные организации прибегли к распространению в Верхней Силезии германских пропагандистских марок. Подоплёкой к таким действиями служил тот факт, что в этом промышленно развитом районе проживало смешанное немецко-польское население и к нему проявлялся большой интерес со стороны Германии. Пропагандистские миниатюры представляли собой польские почтовые марки , на которых были произведены надпечатки на немецком языке в три строки: «Достойные немцы голосуют за Германию!», а также новые номиналы — в 7, 21, 42, 70 и 140 пфеннигов. Марки не поступали в почтовое обращение, а средства от их продажи направлялись в агитационные фонды.

Выпуск Корфанты 
В 1921 году, во время Силезского восстания под руководством Войцеха Корфанты, в Верхней Силезии возникла повстанческая зона, на которой в обращении использовались собственные почтовые марки. Это была серия из семи оригинальных марок с изображением силезского пейзажа, герба Польши и с надписью  («Верхняя Силезия»). Марки применялись только для оплаты почтовых направлений в Польшу. В 1922 году область, занятая отрядами Корфанты, была присоединена к Германии.

Прочее 
В поддержку плебисцита в Верхней Силезии выходили также марки Срединной Литвы. В частности, в 1921 году там были эмитированы почтово-благотворительные марки с надпечаткой по-польски «NA ŚLĄSK» («Для Силезии»), дополнительный сбор от которых шёл в пользу фонда помощи проведению плебисцита .

В 1922—1923 годах по случаю состоявшегося объединения части Верхней Силезии и Польши была выпущена серия памятных польских марок . Германия в 1931 году издала маркированную почтовую карточку к 10-летию проведения плебисцита в Верхней Силезии.

Восточная Верхняя Силезия 
На территории Восточной Верхней Силезии, с центром в Катовице, в 1922—1923 годах имели хождение оригинальные почтовые марки. Всего насчитывается 20 видов подобных марок.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eastern Silesia 1918—1920

Силезия
История почты Чехословакии
Силезия
История почты Германии
Пропагандистские марки